Bundesleistungsgesetz steht für:

 das Bundesleistungsgesetz, ein Gesetz aus dem Gebiet des Wehrrechts
 den ursprünglichen Arbeitstitel für das geplante Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen, eine Sammlung gesetzlicher Regelungen im Kontext der Reform der Eingliederungshilfe